Scipio – przydomek rodu patrycjuszy w starożytnym Rzymie
 Scipio – rodzaj wszy należący do rodziny Polyplacidae
 Scypio – herb i rodzina szlachecka
Miejscowości w USA:
 Scipio – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie Jennings
 Scipio – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Millard
 Scipio – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cayuga

Gminy w USA:
 Scipio (ang. Scipio Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Allen
 Scipio (ang. Scipio Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie LaPorte
 Scipio (ang. Scipio Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Hillsdale
 Scipio (ang. Scipio Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cayuga
 Scipio (ang. Scipio Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Meigs
 Scipio (ang. Scipio Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Seneca